Стив Кристофф (; род. 23 января 1958, Спрингфилд) — бывший американский хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего. Олимпийский чемпион-1980 в Лейк-Плэсиде в составе сборной США.

Карьера

Клубная 
На студенческом уровне играл за команду «Миннесота Голден Гоферс», команду которая представляет Миннесотский университет; по итогам сезона 1977/78 и 1978/79 он был дважды лидером команды по результативности. В 1978 году он был включён в Команду всех звёзд WCHA, а в 1979 году в Команду всех звёзд NCAA.

На Драфте НХЛ 1978 года был выбран во 2-м раунде под общим 24-м номером клубом «Миннесота Норт Старз». С 1980 по 1982 год он играл за эту команду; по итогам сезона 1980/1981 он заработал 39 очков (26+13), став при этом одним из лучших игроков в команде. В том же году он дошёл с командой до финала Кубка Стэнли, в котором «Миннесота» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» с общим счётом в серии 4-1. По итогам сезона 1981/82 он заработал 55 очков (26+29), превзойдя тем самым свой личный рекорд в карьере.

В дальнейшем играл за «Калгари Флэймз» (1982—1983) и «Лос-Анджелес Кингз» (1983—1984), после чего завершил свою карьеру.

Международная 
В составе сборной США играл на ЧМ-1979, на котором американцы остались без медалей, заняв итоговое седьмое место.

В составе сборной США, составленной из игроков студенческих лиг, играл на домашней ОИ-1980, на которой американцы сенсационно завоевали золотые медали, обыграв в легендарном матче главного фаворита турнира сборную СССР со счётом 4:3.

Играл на Кубке Канады-1981, на котором американцы заняли общее четвёртое место.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от США
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (хоккей)
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Оклахома-Сити Старз» (хоккей)
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Задрафтованные ХК «Миннесота Норт Старз»